Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe Bregenz steht für:

 Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe im Kloster Marienberg (Bregenz)
 Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe im Sacré Coeur Riedenburg